Miejscowości w Polsce
 Starorypin Rządowy
 Starorypin Prywatny

Jednostki administracyjne
 Starorypin (gromada)
 Starorypin (gmina)